Than ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Than (* 1927), Altbischof von Kengtung
 Johannes Than, deutscher Fußballspieler
 Josef Than (1903–1985), österreichischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Károly Than (auch Carl von Than; 1834–1908), ungarischer Chemiker
 Mór Than (1828–1899), ungarischer Maler
 Walter Than (1921–2011), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch: 
 Tahan
 Thane (Begriffsklärung)
 Tann
 Thanh
 Thann (Begriffsklärung)
 Tan